Biserica de lemn din Bogdănești se poate referi la:

 Biserica de lemn Sfinții Voievozi din Bogdănești, construită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în satul Bogdănești din comuna omonimă, județul Suceava
 Biserica de lemn Pogorârea Sfântului Duh din Bogdănești, construită la mijlocul secolului al XX-lea în satul Bogdănești din comuna omonimă, județul Suceava
 Biserica de lemn din Bogdănești (Oteșani), localizată în satul Bogdănești din comuna Oteșani, județul Vâlcea
 Biserica de lemn din Bogdănești (Tomșani), localizată în satul Bogdănești din comuna Tomșani, județul Vâlcea
 Biserica de lemn din Bogdănești, Vaslui, construită în secolul al XVIII-lea în satul Bogdănești din comuna omonimă, județul Vaslui